Stark kan som auktorsförkortning betyda:

 Bill P.Stark
 Robert Mackenzie Stark

Robotskapade auktorsförkortningar